
Termin -{UTR}- ima više značenja.

 Urotenzin-II receptor
 Ukrajinska Televizija i Radio